Mekar Wangi (Mesuji), een plaats in Indonesië
Mekar Wangi (Lemahsugih), een plaats in Indonesië
Mekar Wangi (Bojongloa Kidul), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing